De Beker van Finland 2010 (Fins: Suomen Cup) was de 56e editie van de Beker van Finland. Het voetbaltoernooi begon op 30 januari met de eerste ronde en eindigde op 25 september met de finale in het Sonerastadion in Helsinki. Het toernooi werd voor de derde keer gewonnen door Turun PS Turku dat in de finale HJK Helsinki met 2-0 versloeg.

Wedstrijden

Eerste ronde
De loting voor deze ronde vond plaats op 14 januari 2010. De wedstrijden werden gespeeld tussen 30 januari en 28 februari.

Tweede ronde
De loting voor deze ronde vond plaats op 14 januari 2010. De wedstrijden werden gespeeld tussen 3 maart en 28 maart 2010.

Derde ronde
De loting voor deze ronde vond plaats op 19 maart 2010. De wedstrijden werden gespeeld tussen 1 en 15 april.

Vierde ronde
De loting voor deze ronde vond plaats op 8 april 2010. De wedstrijden werden gespeeld tussen 20 en 29 april 2010

Vijfde ronde
De wedstrijden werden gespeeld op 11, 12, 13 en 18 mei 2010.

Zesde ronde
De wedstrijden werden op 26 en 27 mei gespeeld.

Schema

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Zie ook
Veikkausliiga 2010
Fins voetbalelftal in 2010

2010
Finland